E124 – oznaczenie czerwieni koszenilowej A na liście E
 E124 – oznaczenie dawnej trasy europejskiej